17969 Труонг (17969 Truong) — астероїд головного поясу.
 Луонг Суан Труонг (в'єт. Lương Xuân Trường, нар. 28 квітня 1995, Туєнкуанг) — в'єтнамський футболіст.